Dit is een lijst van planetoïden 39201-39300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (39201) - || 2000 XN12|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39202) - || 2000 XB18|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39203) - || 2000 XH18|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39204) - || 2000 XF20|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39205) - || 2000 XG20|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39206) - || 2000 XO20|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39207) - || 2000 XQ20|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39208) - || 2000 XY22|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39209) - || 2000 XC26|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39210) - || 2000 XK30|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39211) - || 2000 XB34|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39212) - || 2000 XC38|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (39213) - || 2000 XZ40|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (39214) - || 2000 XG42|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (39215) - || 2000 XV46|| 7 december 2000 || LINEAR
|-
| (39216) - || 2000 XA48|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39217) - || 2000 XU49|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (39218) - || 2000 YY3 || 18 december 2000 || Spacewatch
|-
| (39219) - || 2000 YV4 || 20 december 2000 || Spacewatch
|-
| (39220) - || 2000 YN5 || 19 december 2000 || NEAT
|-
| (39221) - || 2000 YK8 || 20 december 2000 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (39222) - || 2000 YC18|| 20 december 2000 || LINEAR
|-
| (39223) - || 2000 YP20|| 28 december 2000 || Spacewatch
|-
| (39224) - || 2000 YR21|| 24 december 2000 || LONEOS
|-
| (39225) - || 2000 YD26|| 23 december 2000 || LINEAR
|-
| (39226) - || 2000 YE26|| 23 december 2000 || LINEAR
|-
| (39227) - || 2000 YS26|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (39228) - || 2000 YX28|| 29 december 2000 || P. Kušnirák
|-
| (39229) - || 2000 YJ30|| 31 december 2000 || NEAT
|-
| (39230) - || 2000 YZ37|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39231) - || 2000 YZ38|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39232) - || 2000 YF42|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39233) - || 2000 YZ46|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39234) - || 2000 YD48|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39235) - || 2000 YH55|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39236) - || 2000 YX56|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39237) - || 2000 YH61|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39238) - || 2000 YE62|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39239) - || 2000 YN69|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39240) - || 2000 YZ69|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39241) - || 2000 YW71|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39242) - || 2000 YQ75|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39243) - || 2000 YU76|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39244) - || 2000 YS77|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39245) - || 2000 YY80|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39246) - || 2000 YU81|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39247) - || 2000 YU86|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39248) - || 2000 YM87|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39249) - || 2000 YR88|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39250) - || 2000 YR95|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39251) - || 2000 YL97|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39252) - || 2000 YU101|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (39253) - || 2000 YH106|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39254) - || 2000 YF112|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (39255) - || 2000 YA119|| 30 december 2000 || LONEOS
|-
| (39256) - || 2000 YE120|| 19 december 2000 || LONEOS
|-
| (39257) - || 2000 YT122|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (39258) - || 2000 YZ134|| 17 december 2000 || LONEOS
|-
| (39259) - || 2000 YJ136|| 23 december 2000 || LINEAR
|-
| (39260) - || 2000 YE138|| 26 december 2000 || NEAT
|-
| (39261) - || 2000 YG138|| 26 december 2000 || NEAT
|-
| (39262) - || 2000 YK138|| 26 december 2000 || NEAT
|-
| (39263) - || 2000 YK139|| 27 december 2000 || LONEOS
|-
| (39264) - || 2000 YQ139|| 27 december 2000 || LONEOS
|-
| (39265) - || 2001 AH2 || 3 januari 2001 || J. Biggs
|-
| (39266) - || 2001 AT2 || 1 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (39267) - || 2001 AU3 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39268) - || 2001 AK7 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39269) - || 2001 AK9 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39270) - || 2001 AH11|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39271) - || 2001 AM20|| 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39272) - || 2001 AB23|| 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39273) - || 2001 AO30|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39274) - || 2001 AP34|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39275) - || 2001 AV37|| 5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39276) - || 2001 AT39|| 3 januari 2001 || LONEOS
|-
| (39277) - || 2001 BE6 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39278) - || 2001 BK9 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39279) - || 2001 BZ21|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39280) - || 2001 BE24|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39281) - || 2001 BZ35|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39282) - || 2001 BM36|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39283) - || 2001 BN45|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39284) - || 2001 BB62|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (39285) - || 2001 BP75|| 26 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (39286) - || 2001 CX6 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (39287) - || 2001 CD14|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (39288) - || 2001 CD21|| 2 februari 2001 || LINEAR
|-
| (39289) - || 2001 CT28|| 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (39290) - || 2001 CC29|| 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (39291) - || 2001 DG || 16 februari 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (39292) - || 2001 DS4 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (39293) - || 2001 DQ10|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (39294) - || 2001 DB33|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (39295) - || 2001 DF95|| 18 februari 2001 || NEAT
|-
| (39296) - || 2001 EQ4 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (39297) - || 2001 FE53|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (39298) - || 2001 FV132|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (39299) - || 2001 HF5 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (39300) - || 2001 HM38|| 30 april 2001 || W. K. Y. Yeung|}

Planetoïdenlijsten